Монревель () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер
 Монревель () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура